

Seedning 

 Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (kvartsfinal)
 Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (semifinal)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (kvartsfinal)
 Latisha Chan /  Bethanie Mattek-Sands (andra omgången)
 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (tredje omgången)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (segrare)
 Ashleigh Barty /  CoCo Vandeweghe (första omgången)
 Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (semifinal)
 Kiki Bertens /  Johanna Larsson (tredje omgången)
 Jeļena Ostapenko /  Jelena Vesnina (första omgången)
 Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (andra omgången)
 Elise Mertens /  Demi Schuurs (första omgången)
 Nicole Melichar /  Květa Peschke (tredje omgången)
 Shuko Aoyama /  Miyu Kato (första omgången)
 Alicja Rosolska /  Abigail Spears  (första omgången)
 Nadiia Kichenok /  Anastasia Rodionova (andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Franska öppna 2018